Het WTA-tennistoernooi van Lyon (officieel Open 6ème Sens – Métropole de Lyon) van 2023 vond plaats van 30 januari tot en met 5 februari 2023 in de Franse stad Lyon. Het was de vierde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt­binnen­banen.

Op grond van een beslissing van de gezamenlijke internationale tennisbonden speelden deelneemsters uit Rusland en Wit-Rusland zonder hun nationale kenmerken.

Enkelspel 
Titelverdedigster Zhang Shuai uit China was het tweede reekshoofd. Zij kwam niet verder dan de tweede ronde.

De ongeplaatste Alycia Parks uit de Verenigde Staten won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als eerste geplaatste Française Caroline Garcia in twee sets, met een tiebreak in de eerste set. Parks wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Lyon op haar naam te schrij­ven. Het was haar derde WTA-titel, de eerste van dat jaar. Zij incas­seerde US$ 31.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Maryna Zanevska bereikte de halve finale, waar de latere winnares te sterk voor haar was. Haar landgenote Alison Van Uytvanck werd in de tweede ronde uitgeschakeld.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters in het enkelspel.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Laura Siegemund en Vera Zvonarjova hadden zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven.

Het eerste reekshoofd, Alycia Parks en Zhang Shuai, bereikte de tweede ronde. Daarin 
werden zij uitge­scha­keld door de latere winna­ressen.

Het ongeplaatste duo Cristina Bucșa en Bibiane Schoofs won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het eveneens ongeplaatste koppel Olga Danilović en Aleksandra Panova in twee sets, met een tiebreak in de eerste set. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. De Spaanse Bucșa had daar­naast één eerdere dubbel­spel­titel met een andere part­ner; de Nederlandse Schoofs twee.

In het dubbelspel was Schoofs de enige deelneemster uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspelschema WTA
 Dubbelspelschema WTA
 Toernooischema ITF

Lyon 2023
Lyon